Brygady piechoty (strzelców) noszące numer „7” lub „VII”:

Polskie:
 VII Brygada Piechoty (1919-1921)
 VII Brygada Rezerwowa (1920-1921)
 7 Kadrowa Brygada Strzelców
 7 Brygada Strzelców
 7 Brygada Piechoty (PSZ)

Ukraińska
 7 Brygada Piechoty
 7 Brygada Strzelców (URL)